Velika nagrada Toskane 2020 je deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 13. septembra 2020 na dirkališču Autodromo Internazionale del Mugello, kjer je potekala prvič. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, oba Mercedes, tretji pa je bil Alexander Albon, Red Bull Racing-Honda. Dirka je bila dvakrat prekinjena, obakrat se je nadaljevala s ponovnim štartom. To je tisoča dirka za Ferrari v Formuli 1.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! scope="row" |1
| align="center" |44
|data-sort-value="ham"| Lewis Hamilton
|Mercedes
| 1:15,778
|1:15,309
|1:15,144
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:15,749
|1:15,322
|1:15,203
| align="center" |2
|-
! scope="row" |3
| align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:16,335
|1:15,471
|1:15,509
| align="center" |3
|-
! scope="row" |4
| align="center" |23
|data-sort-value="alb"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|1:16,527
|1:15,914
|1:15,954
| align="center" |4
|-
! scope="row" |5
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:16,698
|1:16,324
|1:16,270
| align="center" |5
|-
! scope="row" |6
| align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|
|1:16,596
|1:16,489
|1:16,311
| align="center" |7
|-
! scope="row" |7
| align="center" |18
|data-sort-value="str"| Lance Stroll
|
|1:16,701
|1:16,271
|1:16,356
| align="center" |6
|-
! scope="row" |8
| align="center" |3
|data-sort-value="ric"| Daniel Ricciardo
|Renault
|1:16,981
|1:16,243
|1:16,543
| align="center" |8
|-
! scope="row" |9
| align="center" |55
|data-sort-value="sai"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1:16,993
|1:16,522
|1:17,870
| align="center" |9
|-
! scope="row" |10
| align="center" |31
|data-sort-value="oco"| Esteban Ocon
|Renault
|1:16,825
|1:16,297
| data-sort-value="10" | brez časa
| align="center" |10
|-
! scope="row" |11
| align="center" |4
|data-sort-value="nor"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:16,895
|1:16,640
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="11"|
| align="center" |11
|-
! scope="row" |12
| align="center" |26
|data-sort-value="kvy"| Daniil Kvjat
|AlphaTauri-Honda
|1:16,928
|1:16,854
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="12"|
| align="center" |12
|-
! scope="row" |13
| align="center" |7 
| data-sort-value="rai"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:17,059
|1:16,854
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="13"|
| align="center" |13
|-
! scope="row" |14
| align="center" |5
|data-sort-value="vet"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:17,072
|1:16,858
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
| align="center" |14
|-
! scope="row" |15
| align="center" |8
| data-sort-value="gro" |  Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:17,069
|1:17,254
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |15
|-
! scope="row" |16
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|1:17,125
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
| align="center" |16
|-
! scope="row" |17
| align="center" |99
| data-sort-value="gio" | 
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:17,220
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
| align="center" |17
|-
!  scope="row" |18
| align="center" |63
| data-sort-value="rus" |  George Russell
|Williams-Mercedes
|1:17,232
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |18
|-
! scope="row" |19
| align="center" |6
|data-sort-value="lat"| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|1:17,320
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |19
|-
! scope="row" |20
| align="center" |20
| data-sort-value="mag" |  Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:17,348
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
!1
|align="center" |44
|data-sort-value="ham"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|59
|  2:19:35,060
|align="center" |1
|align="center" |26
|-
!2
|align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|59
|  +4,880
|align="center" |2
|align="center" |18
|-
!3
|align="center" |23
|data-sort-value="alb"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|59
|  +8,064
|align="center" |4
|align="center" |15
|-
!4
|align="center" |3
|data-sort-value=ric"| Daniel Ricciardo
|Renault
|59
|  +10,417
|align="center" |8
|align="center" |12
|-
!5
|align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|nowrap|
|59
|  +15,650
|align="center" |7
|align="center" |10
|-
!6
|align="center" |4
|data-sort-value="nor"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|59
|  +18,883
|align="center" |11
|align="center" |8
|-
!7
|align="center" |26
|data-sort-value="kvy"| Daniil Kvjat
|nowrap|AlphaTauri-Honda
|59
|  +21,756
|align="center" |12
|align="center" |6
|-
!8
|align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|59
| +28,345
|align="center" |5
|align="center" |4
|-
!9
|align="center" |7
|data-sort-value="rai"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|59
|  +29,770
|align="center" |13
|align="center" |2
|-
!10
|align="center" |5
|data-sort-value="vet"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|59
| +29,983
|align="center" |14
|align="center" |1
|-
!11
|align="center" |63
|data-sort-value="rus"| George Russell
|Williams-Mercedes
|59
|  +32,404
|align="center" |18
|
|-
!12
|align="center" |8
|data-sort-value="gro"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|59
|  +42,036
|align="center" |15
|
|-
!data-sort-value="13"|Ods
|align="center" |18
|data-sort-value="str"| Lance Stroll
|nowrap|Racing Point-BWT Mercedes
|42
|nowrap|Trčenje
|align="center" |6
|
|-
!data-sort-value="14"|Ods
|align="center" |31
|data-sort-value="oco"| Esteban Ocon
|Renault
|7
|Zavore 
|align="center" |10
|
|-
!data-sort-value="15"|Ods
|align="center" |6
|data-sort-value="lat"| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|6
|Trčenje
|align="center" |19
|
|-
!data-sort-value="16"|Ods
|align="center" |20
|data-sort-value="mag"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|5
|Trčenje
|align="center" |20
|
|-
!data-sort-value="17"|Ods
|align="center" |99
|data-sort-value="gio"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|5
|Trčenje
|align="center" |17
|
|-
!data-sort-value="18"|Ods
| align="center" |55
|data-sort-value="sai"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|5
|Trčenje 
|align="center" |9
|
|-
!data-sort-value="19"|Ods
|align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|0
|Trčenje
|align="center" |3
|
|-
!data-sort-value="20"|Ods
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|0
|Trčenje 
| align="center" |16
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2020